Алёшинка — станция Октябрьской железной дороги на главном ходу Москва — Санкт-Петербург на участке Окуловка — Бологое-Московское.

География 
Станция находится в Валдайском сельском поселении Бологовского района Тверской области России.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Бологое-Московское — 22, Окуловка — 48.

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы

Параграфы

 2. Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 Коммерческие операции, выполняемые на станции	
 1. Продажа пасс. билетов. Прием, выдача багажа
 5. Пр/выд. повагонных отправок грузов (откр. площ.)

Железнодорожные станции и платформы Бологовского района